Camboatã é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Cupania oblongifolia
Cupania racemosa
Cupania emarginata - ou cajueiro-do-campo
Cupania vernalis - ou camboatá
Guarea tuberculata - ou jitó
Guarea guidonia - ou Carrapeta-verdadeira
Matayba juglandifolia
Machaerium leucopterum

Desambiguação
Desambiguações de vegetais